Farbe steht für:
 Farbe, durch das Auge vermittelter Sinneseindruck
 Farbmittel, Oberbegriff farbgebender Mittel
 Farbe (Kartenspiel), Spielkartenfarbe
 Farbladung, Größe der Quantenchromodynamik
 Farbe eines Knoten oder einer Kante in der Graphentheorie; siehe Färbung (Graphentheorie)
 Heraldische Farbe, Symbolfarbe eines Wappens; siehe Tingierung#Farben
 Couleur, Erkennungszeichen von Studentenverbindungen

Farben steht für:
 Farben (Album), Studioalbum von Reinhard May 

Siehe auch:
 Liturgische Farben